|-
|(80251)||1999 WW11|| align=right|13,5|| align=right|5,078|| align=right|0,051|| align=right|3,71|| align=right|11,44||JUT||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80252)||1999 WD12|| align=right|17,2|| align=right|2,210|| align=right|0,103|| align=right|5,40|| align=right|3,285||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80253)||1999 WF13|| align=right|17,0|| align=right|2,153|| align=right|0,111|| align=right|1,39|| align=right|3,159||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80254)||1999 WG13|| align=right|17,3|| align=right|2,275|| align=right|0,109|| align=right|5,04|| align=right|3,431||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80255)||1999 WZ19|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,199|| align=right|7,61|| align=right|3,295||MBA||16. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(80256)||1999 XD1|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,172|| align=right|6,48|| align=right|3,328||MBA||2. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80257)||1999 XF3|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,175|| align=right|6,27|| align=right|3,562||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80258)||1999 XE5|| align=right|16,8|| align=right|2,226|| align=right|0,179|| align=right|2,57|| align=right|3,320||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80259)||1999 XW5|| align=right|16,9|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|0,95|| align=right|3,329||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80260)||1999 XR6|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,088|| align=right|3,29|| align=right|3,316||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80261)||1999 XV9|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,155|| align=right|4,22|| align=right|3,425||MBA||4. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80262)||1999 XY13|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,090|| align=right|8,46|| align=right|3,839||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80263)||1999 XQ15|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,138|| align=right|5,81|| align=right|3,513||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80264)||1999 XR15|| align=right|16,3|| align=right|2,231|| align=right|0,146|| align=right|4,31|| align=right|3,332||MBA||5. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80265)||1999 XV21|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,212|| align=right|11,40|| align=right|3,648||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80266)||1999 XE22|| align=right|15,6|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|7,80|| align=right|3,587||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80267)||1999 XX25|| align=right|16,2|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|7,93|| align=right|3,284||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80268)||1999 XU27|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,122|| align=right|7,11|| align=right|3,337||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80269)||1999 XW28|| align=right|16,0|| align=right|2,213|| align=right|0,189|| align=right|4,93|| align=right|3,291||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80270)||1999 XJ29|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,057|| align=right|5,61|| align=right|3,470||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80271)||1999 XY29|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,134|| align=right|8,01|| align=right|3,737||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80272)||1999 XJ30|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,160|| align=right|4,39|| align=right|3,519||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80273)||1999 XQ30|| align=right|16,6|| align=right|2,286|| align=right|0,140|| align=right|7,86|| align=right|3,457||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80274)||1999 XW30|| align=right|16,7|| align=right|2,245|| align=right|0,167|| align=right|2,06|| align=right|3,364||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80275)||1999 XY31|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,170|| align=right|1,58|| align=right|3,815||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80276)||1999 XL32|| align=right|13,9|| align=right|2,674|| align=right|0,123|| align=right|16,44|| align=right|4,372||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80277)||1999 XQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,235|| align=right|5,17|| align=right|4,124||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80278)||1999 XH33|| align=right|15,6|| align=right|2,253|| align=right|0,228|| align=right|6,74|| align=right|3,381||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80279)||1999 XP33|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,138|| align=right|5,28|| align=right|3,558||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80280)||1999 XX33|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,187|| align=right|2,90|| align=right|3,557||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80281)||1999 XS34|| align=right|14,9|| align=right|2,459|| align=right|0,068|| align=right|6,84|| align=right|3,855||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80282)||1999 XF35|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,105|| align=right|4,12|| align=right|3,198||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80283)||1999 XF36|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,118|| align=right|4,48|| align=right|3,463||MBA||6. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80284)||1999 XH39|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,147|| align=right|5,98|| align=right|3,605||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80285)||1999 XH40|| align=right|16,6|| align=right|2,318|| align=right|0,174|| align=right|3,09|| align=right|3,528||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80286)||1999 XZ43|| align=right|16,1|| align=right|2,178|| align=right|0,070|| align=right|2,01|| align=right|3,214||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80287)||1999 XZ44|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,127|| align=right|3,56|| align=right|3,484||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80288)||1999 XU48|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,044|| align=right|7,21|| align=right|3,520||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80289)||1999 XP49|| align=right|16,2|| align=right|2,255|| align=right|0,065|| align=right|7,24|| align=right|3,387||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80290)||1999 XK53|| align=right|16,5|| align=right|2,208|| align=right|0,128|| align=right|6,22|| align=right|3,279||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80291)||1999 XB55|| align=right|16,7|| align=right|2,181|| align=right|0,120|| align=right|1,68|| align=right|3,220||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80292)||1999 XX55|| align=right|16,9|| align=right|2,241|| align=right|0,130|| align=right|2,34|| align=right|3,354||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80293)||1999 XS56|| align=right|15,8|| align=right|2,219|| align=right|0,081|| align=right|0,62|| align=right|3,304||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80294)||1999 XU57|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,056|| align=right|2,37|| align=right|3,324||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80295)||1999 XY57|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,192|| align=right|5,49|| align=right|3,357||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80296)||1999 XM58|| align=right|17,1|| align=right|2,305|| align=right|0,142|| align=right|1,10|| align=right|3,498||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80297)||1999 XS59|| align=right|17,2|| align=right|2,353|| align=right|0,168|| align=right|1,37|| align=right|3,609||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80298)||1999 XE60|| align=right|16,7|| align=right|2,190|| align=right|0,115|| align=right|1,96|| align=right|3,241||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80299)||1999 XJ60|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,096|| align=right|7,10|| align=right|3,522||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80300)||1999 XV63|| align=right|17,0|| align=right|2,238|| align=right|0,088|| align=right|4,65|| align=right|3,346||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80301)||1999 XZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,112|| align=right|6,07|| align=right|3,551||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80302)||1999 XC64|| align=right|12,3|| align=right|5,180|| align=right|0,026|| align=right|17,32|| align=right|11,79||JUT||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80303)||1999 XG65|| align=right|16,6|| align=right|2,198|| align=right|0,131|| align=right|1,83|| align=right|3,258||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80304)||1999 XT70|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,154|| align=right|5,22|| align=right|3,635||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80305)||1999 XX70|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,160|| align=right|2,16|| align=right|3,577||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80306)||1999 XJ71|| align=right|17,2|| align=right|2,270|| align=right|0,115|| align=right|5,79|| align=right|3,420||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80307)||1999 XU71|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,165|| align=right|1,58|| align=right|3,595||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80308)||1999 XX71|| align=right|16,8|| align=right|2,362|| align=right|0,141|| align=right|1,18|| align=right|3,630||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80309)||1999 XA74|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,195|| align=right|0,55|| align=right|3,670||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80310)||1999 XH74|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,144|| align=right|2,68|| align=right|3,468||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80311)||1999 XO75|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|3,560||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80312)||1999 XO76|| align=right|15,3|| align=right|2,260|| align=right|0,103|| align=right|3,80|| align=right|3,396||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80313)||1999 XW76|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,229|| align=right|1,59|| align=right|3,676||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80314)||1999 XE77|| align=right|16,9|| align=right|2,429|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,784||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80315)||1999 XF77|| align=right|16,0|| align=right|2,179|| align=right|0,025|| align=right|3,64|| align=right|3,215||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80316)||1999 XC80|| align=right|17,1|| align=right|2,418|| align=right|0,194|| align=right|0,98|| align=right|3,760||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80317)||1999 XG80|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,113|| align=right|4,62|| align=right|3,351||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80318)||1999 XH80|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,118|| align=right|1,03|| align=right|3,686||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80319)||1999 XE81|| align=right|16,6|| align=right|2,347|| align=right|0,100|| align=right|4,36|| align=right|3,594||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80320)||1999 XR83|| align=right|15,5|| align=right|2,239|| align=right|0,205|| align=right|5,91|| align=right|3,349||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80321)||1999 XJ85|| align=right|15,5|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|2,97|| align=right|3,561||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80322)||1999 XJ87|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,167|| align=right|3,53|| align=right|3,616||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80323)||1999 XV88|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,630||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80324)||1999 XC89|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,192|| align=right|4,68|| align=right|3,495||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80325)||1999 XT89|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,129|| align=right|5,59|| align=right|3,505||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80326)||1999 XW89|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,060|| align=right|3,32|| align=right|3,548||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80327)||1999 XY89|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,097|| align=right|4,05|| align=right|3,364||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80328)||1999 XK90|| align=right|15,6|| align=right|2,343|| align=right|0,142|| align=right|5,78|| align=right|3,585||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80329)||1999 XH91|| align=right|15,6|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|4,77|| align=right|3,244||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80330)||1999 XD92|| align=right|15,8|| align=right|2,246|| align=right|0,075|| align=right|4,80|| align=right|3,365||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80331)||1999 XM92|| align=right|16,0|| align=right|2,260|| align=right|0,080|| align=right|3,27|| align=right|3,396||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80332)||1999 XL93|| align=right|15,1|| align=right|2,177|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,213||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80333)||1999 XL94|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,157|| align=right|7,56|| align=right|3,595||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80334)||1999 XR94|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,089|| align=right|6,27|| align=right|3,434||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80335)||1999 XG95|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,211|| align=right|3,96|| align=right|3,539||MBA||7. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80336)||1999 XY97|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,231|| align=right|1,56|| align=right|3,681||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80337)||1999 XE101|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,094|| align=right|6,35|| align=right|3,431||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80338)||1999 XX102|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,087|| align=right|7,41|| align=right|3,426||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80339)||1999 XB104|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,237|| align=right|7,01|| align=right|3,583||MBA||7. december 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(80340)||1999 XR108|| align=right|16,7|| align=right|2,340|| align=right|0,171|| align=right|2,80|| align=right|3,578||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80341)||1999 XQ109|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,223|| align=right|3,08|| align=right|3,663||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80342)||1999 XL110|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,099|| align=right|2,61|| align=right|3,522||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80343)||1999 XJ111|| align=right|14,8|| align=right|2,266|| align=right|0,191|| align=right|26,47|| align=right|3,411||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80344)||1999 XM112|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,102|| align=right|6,77|| align=right|3,707||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80345)||1999 XQ114|| align=right|15,6|| align=right|2,220|| align=right|0,202|| align=right|11,13|| align=right|3,307||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80346)||1999 XT114|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,177|| align=right|8,86|| align=right|3,361||MBA||11. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80347)||1999 XJ115|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,171|| align=right|4,66|| align=right|3,469||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80348)||1999 XO115|| align=right|16,7|| align=right|2,198|| align=right|0,088|| align=right|6,71|| align=right|3,257||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80349)||1999 XW116|| align=right|16,1|| align=right|2,229|| align=right|0,099|| align=right|3,41|| align=right|3,327||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80350)||1999 XE117|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,151|| align=right|4,45|| align=right|3,324||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80351)||1999 XM119|| align=right|15,7|| align=right|2,223|| align=right|0,139|| align=right|4,47|| align=right|3,314||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80352)||1999 XX119|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,107|| align=right|4,08|| align=right|3,464||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80353)||1999 XM120|| align=right|16,7|| align=right|2,267|| align=right|0,117|| align=right|3,78|| align=right|3,413||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80354)||1999 XJ121|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,183|| align=right|1,98|| align=right|3,621||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80355)||1999 XL123|| align=right|16,1|| align=right|2,255|| align=right|0,144|| align=right|5,37|| align=right|3,385||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80356)||1999 XM124|| align=right|16,1|| align=right|2,182|| align=right|0,246|| align=right|4,69|| align=right|3,223||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80357)||1999 XF125|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|4,97|| align=right|3,355||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80358)||1999 XA126|| align=right|16,7|| align=right|2,277|| align=right|0,132|| align=right|6,03|| align=right|3,435||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80359)||1999 XO126|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,196|| align=right|2,92|| align=right|3,583||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80360)||1999 XM130|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,084|| align=right|6,25|| align=right|3,262||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80361)||1999 XZ130|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,140|| align=right|4,84|| align=right|3,231||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80362)||1999 XD134|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,074|| align=right|7,89|| align=right|3,477||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80363)||1999 XE134|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,286|| align=right|5,99|| align=right|3,792||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80364)||1999 XS135|| align=right|15,4|| align=right|2,240|| align=right|0,188|| align=right|4,65|| align=right|3,353||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80365)||1999 XF139|| align=right|15,9|| align=right|2,199|| align=right|0,135|| align=right|4,09|| align=right|3,261||MBA||6. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80366)||1999 XA142|| align=right|14,6|| align=right|2,284|| align=right|0,285|| align=right|23,19|| align=right|3,450||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80367)||1999 XX145|| align=right|17,4|| align=right|2,307|| align=right|0,059|| align=right|2,51|| align=right|3,503||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80368)||1999 XV151|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,084|| align=right|6,91|| align=right|3,604||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80369)||1999 XW151|| align=right|16,3|| align=right|2,309|| align=right|0,193|| align=right|3,76|| align=right|3,508||MBA||7. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80370)||1999 XG154|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,131|| align=right|5,87|| align=right|3,487||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80371)||1999 XM154|| align=right|15,6|| align=right|2,318|| align=right|0,138|| align=right|6,85|| align=right|3,528||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80372)||1999 XT154|| align=right|16,1|| align=right|2,401|| align=right|0,104|| align=right|7,51|| align=right|3,719||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80373)||1999 XF155|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|2,40|| align=right|3,587||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80374)||1999 XN155|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,124|| align=right|4,99|| align=right|3,422||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80375)||1999 XN157|| align=right|16,7|| align=right|2,238|| align=right|0,115|| align=right|3,07|| align=right|3,347||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80376)||1999 XQ157|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,046|| align=right|6,08|| align=right|3,422||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80377)||1999 XM158|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,129|| align=right|4,04|| align=right|3,412||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80378)||1999 XE159|| align=right|16,6|| align=right|2,344|| align=right|0,182|| align=right|3,22|| align=right|3,589||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80379)||1999 XV159|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,161|| align=right|12,52|| align=right|4,221||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80380)||1999 XZ159|| align=right|15,6|| align=right|2,162|| align=right|0,135|| align=right|2,72|| align=right|3,179||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80381)||1999 XD160|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|3,96|| align=right|3,420||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80382)||1999 XG160|| align=right|15,9|| align=right|2,250|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,374||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80383)||1999 XP160|| align=right|15,9|| align=right|2,568|| align=right|0,228|| align=right|4,88|| align=right|4,114||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80384)||1999 XG163|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,152|| align=right|3,50|| align=right|3,607||MBA||8. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80385)||1999 XC164|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,081|| align=right|2,53|| align=right|3,345||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80386)||1999 XR164|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,231|| align=right|8,57|| align=right|3,510||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80387)||1999 XG168|| align=right|16,0|| align=right|2,360|| align=right|0,241|| align=right|2,10|| align=right|3,625||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80388)||1999 XO168|| align=right|15,2|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|4,61|| align=right|3,799||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80389)||1999 XC170|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,262|| align=right|5,20|| align=right|3,528||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80390)||1999 XJ171|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,171|| align=right|2,60|| align=right|3,487||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80391)||1999 XL171|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,244|| align=right|3,23|| align=right|3,599||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80392)||1999 XC172|| align=right|15,9|| align=right|2,238|| align=right|0,111|| align=right|4,26|| align=right|3,348||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80393)||1999 XB173|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|4,90|| align=right|3,483||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80394)||1999 XF173|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,192|| align=right|6,27|| align=right|3,500||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80395)||1999 XO173|| align=right|14,7|| align=right|2,292|| align=right|0,178|| align=right|4,49|| align=right|3,469||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80396)||1999 XW173|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,127|| align=right|4,96|| align=right|3,607||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80397)||1999 XV174|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,177|| align=right|6,33|| align=right|3,460||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80398)||1999 XS175|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,147|| align=right|5,89|| align=right|4,048||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80399)||1999 XC176|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,117|| align=right|7,85|| align=right|3,687||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80400)||1999 XU178|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,143|| align=right|3,56|| align=right|3,347||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80401)||1999 XO179|| align=right|15,0|| align=right|2,322|| align=right|0,077|| align=right|6,69|| align=right|3,537||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80402)||1999 XR179|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|3,637||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80403)||1999 XH182|| align=right|15,2|| align=right|2,194|| align=right|0,082|| align=right|6,00|| align=right|3,249||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80404)||1999 XD184|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,155|| align=right|9,44|| align=right|3,726||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80405)||1999 XF186|| align=right|15,0|| align=right|2,173|| align=right|0,061|| align=right|5,20|| align=right|3,203||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80406)||1999 XC187|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,104|| align=right|6,15|| align=right|3,759||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80407)||1999 XQ189|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,073|| align=right|6,49|| align=right|3,442||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80408)||1999 XO193|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,066|| align=right|6,22|| align=right|3,435||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80409)||1999 XC195|| align=right|16,4|| align=right|2,275|| align=right|0,093|| align=right|6,73|| align=right|3,431||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80410)||1999 XA197|| align=right|16,0|| align=right|2,268|| align=right|0,109|| align=right|5,20|| align=right|3,414||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80411)||1999 XM198|| align=right|15,6|| align=right|2,194|| align=right|0,069|| align=right|7,30|| align=right|3,250||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80412)||1999 XV198|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,234|| align=right|4,40|| align=right|3,684||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80413)||1999 XE200|| align=right|15,5|| align=right|2,240|| align=right|0,116|| align=right|5,42|| align=right|3,352||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80414)||1999 XG201|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,194|| align=right|8,32|| align=right|3,472||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80415)||1999 XB202|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,157|| align=right|5,58|| align=right|3,604||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80416)||1999 XN202|| align=right|17,0|| align=right|2,343|| align=right|0,055|| align=right|7,03|| align=right|3,586||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80417)||1999 XK203|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,089|| align=right|7,54|| align=right|3,477||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80418)||1999 XA206|| align=right|15,6|| align=right|2,203|| align=right|0,142|| align=right|8,05|| align=right|3,269||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80419)||1999 XR207|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,078|| align=right|6,81|| align=right|3,536||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80420)||1999 XB210|| align=right|15,4|| align=right|2,338|| align=right|0,184|| align=right|8,53|| align=right|3,574||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80421)||1999 XP213|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,056|| align=right|7,87|| align=right|3,336||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80422)||1999 XT214|| align=right|16,3|| align=right|2,548|| align=right|0,211|| align=right|4,01|| align=right|4,066||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80423)||1999 XJ215|| align=right|15,3|| align=right|2,261|| align=right|0,094|| align=right|6,21|| align=right|3,400||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80424)||1999 XE217|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,117|| align=right|2,46|| align=right|3,640||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80425)||1999 XV218|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,046|| align=right|1,69|| align=right|3,553||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80426)||1999 XP222|| align=right|15,3|| align=right|2,234|| align=right|0,145|| align=right|7,22|| align=right|3,339||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80427)||1999 XZ222|| align=right|15,7|| align=right|2,464|| align=right|0,058|| align=right|6,21|| align=right|3,867||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80428)||1999 XM224|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,137|| align=right|4,02|| align=right|3,581||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80429)||1999 XV225|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,188|| align=right|4,00|| align=right|3,516||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80430)||1999 XC227|| align=right|17,4|| align=right|2,401|| align=right|0,142|| align=right|0,65|| align=right|3,721||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80431)||1999 XS227|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|3,584||MBA||15. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80432)||1999 XU229|| align=right|15,9|| align=right|2,288|| align=right|0,126|| align=right|6,94|| align=right|3,460||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80433)||1999 XW233|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,064|| align=right|9,53|| align=right|3,699||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80434)||1999 XO234|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,156|| align=right|3,46|| align=right|3,640||MBA||3. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(80435)||1999 XQ238|| align=right|15,4|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|9,82|| align=right|3,595||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(80436)||1999 XE246|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,106|| align=right|7,39|| align=right|3,558||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80437)||1999 XW248|| align=right|17,0|| align=right|2,243|| align=right|0,152|| align=right|5,36|| align=right|3,359||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80438)||1999 XX249|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,112|| align=right|6,39|| align=right|3,587||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80439)||1999 XH259|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|2,89|| align=right|3,609||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80440)||1999 XY263|| align=right|16,0|| align=right|2,208|| align=right|0,160|| align=right|7,43|| align=right|3,281||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80441)||1999 YL3|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,147|| align=right|14,00|| align=right|4,072||MBA||18. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80442)||1999 YM4|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,181|| align=right|4,55|| align=right|3,453||MBA||28. december 1999||Olathe||Olathe
|-
|(80443)||1999 YO8|| align=right|15,3|| align=right|2,257|| align=right|0,062|| align=right|6,66|| align=right|3,389||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80444)||1999 YG9|| align=right|15,1|| align=right|2,459|| align=right|0,152|| align=right|3,62|| align=right|3,856||MBA||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80445)||1999 YO10|| align=right|16,7|| align=right|2,298|| align=right|0,097|| align=right|3,75|| align=right|3,484||MBA||27. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80446)||1999 YW13|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,106|| align=right|6,11|| align=right|3,612||MBA||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80447)||1999 YQ14|| align=right|16,4|| align=right|2,353|| align=right|0,150|| align=right|2,92|| align=right|3,609||MBA||31. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(80448)||1999 YA17|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,107|| align=right|9,72|| align=right|3,519||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80449)||1999 YG17|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,171|| align=right|1,41|| align=right|3,607||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80450)||1999 YW27|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,232|| align=right|11,52|| align=right|3,675||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|80451 Alwoods||2000 AA|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,090|| align=right|5,71|| align=right|3,471||MBA||1. januar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(80452)||2000 AK|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,136|| align=right|4,83|| align=right|3,416||MBA||2. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80453)||2000 AO2|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,179|| align=right|3,92|| align=right|3,428||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(80454)||2000 AW3|| align=right|16,8|| align=right|2,360|| align=right|0,125|| align=right|11,00|| align=right|3,625||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80455)||2000 AZ3|| align=right|16,6|| align=right|2,153|| align=right|0,152|| align=right|4,51|| align=right|3,159||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80456)||2000 AA8|| align=right|15,4|| align=right|2,284|| align=right|0,158|| align=right|9,25|| align=right|3,452||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80457)||2000 AH9|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,171|| align=right|4,78|| align=right|3,603||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80458)||2000 AJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,126|| align=right|6,17|| align=right|3,376||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80459)||2000 AV10|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,155|| align=right|5,73|| align=right|3,549||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80460)||2000 AJ12|| align=right|16,8|| align=right|2,380|| align=right|0,197|| align=right|1,87|| align=right|3,671||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80461)||2000 AP14|| align=right|15,5|| align=right|2,250|| align=right|0,184|| align=right|2,78|| align=right|3,374||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80462)||2000 AH18|| align=right|15,8|| align=right|2,174|| align=right|0,145|| align=right|1,88|| align=right|3,205||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80463)||2000 AK19|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,126|| align=right|5,08|| align=right|3,390||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80464)||2000 AU19|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,126|| align=right|7,51|| align=right|3,546||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80465)||2000 AQ20|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,083|| align=right|4,56|| align=right|3,292||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80466)||2000 AJ22|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|3,44|| align=right|3,565||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80467)||2000 AT23|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,160|| align=right|3,09|| align=right|3,717||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80468)||2000 AE26|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,167|| align=right|4,51|| align=right|3,672||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80469)||2000 AH28|| align=right|15,7|| align=right|2,273|| align=right|0,157|| align=right|3,38|| align=right|3,427||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80470)||2000 AJ29|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,190|| align=right|3,36|| align=right|3,542||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80471)||2000 AK29|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,242|| align=right|3,71|| align=right|3,698||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80472)||2000 AN29|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,154|| align=right|5,70|| align=right|3,667||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80473)||2000 AQ29|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,092|| align=right|6,10|| align=right|3,453||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80474)||2000 AV29|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,057|| align=right|6,76|| align=right|3,465||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80475)||2000 AB30|| align=right|16,1|| align=right|2,315|| align=right|0,096|| align=right|4,49|| align=right|3,522||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80476)||2000 AE30|| align=right|16,5|| align=right|2,271|| align=right|0,074|| align=right|7,09|| align=right|3,422||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80477)||2000 AL30|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,248|| align=right|4,31|| align=right|4,195||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80478)||2000 AC31|| align=right|15,9|| align=right|2,388|| align=right|0,115|| align=right|2,63|| align=right|3,690||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80479)||2000 AH31|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,118|| align=right|5,14|| align=right|3,432||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80480)||2000 AS32|| align=right|16,6|| align=right|2,312|| align=right|0,094|| align=right|3,51|| align=right|3,516||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80481)||2000 AJ33|| align=right|15,1|| align=right|2,390|| align=right|0,058|| align=right|14,01|| align=right|3,694||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80482)||2000 AV33|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,160|| align=right|3,00|| align=right|3,789||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80483)||2000 AE34|| align=right|14,9|| align=right|2,299|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|3,485||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80484)||2000 AN36|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,087|| align=right|3,18|| align=right|3,600||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80485)||2000 AM38|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,189|| align=right|3,40|| align=right|3,569||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80486)||2000 AT38|| align=right|15,6|| align=right|2,646|| align=right|0,150|| align=right|2,90|| align=right|4,304||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80487)||2000 AW39|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,088|| align=right|3,72|| align=right|3,506||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80488)||2000 AE41|| align=right|15,5|| align=right|2,313|| align=right|0,156|| align=right|4,65|| align=right|3,516||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80489)||2000 AR44|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,188|| align=right|4,32|| align=right|3,148||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80490)||2000 AW44|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,123|| align=right|2,64|| align=right|3,398||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(80491)||2000 AJ45|| align=right|15,1|| align=right|2,229|| align=right|0,109|| align=right|4,12|| align=right|3,328||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80492)||2000 AT46|| align=right|16,6|| align=right|2,462|| align=right|0,183|| align=right|3,09|| align=right|3,862||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80493)||2000 AK47|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,151|| align=right|2,20|| align=right|3,744||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80494)||2000 AM47|| align=right|15,6|| align=right|2,243|| align=right|0,063|| align=right|6,60|| align=right|3,358||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80495)||2000 AO48|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,184|| align=right|2,85|| align=right|3,256||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80496)||2000 AX48|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,235|| align=right|11,34|| align=right|3,692||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80497)||2000 AN49|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,116|| align=right|28,94|| align=right|4,159||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(80498)||2000 AG50|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,083|| align=right|6,29|| align=right|3,344||MBA||5. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(80499)||2000 AR50|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|4,064||MBA||5. januar 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(80500)||2000 AP53|| align=right|15,2|| align=right|2,400|| align=right|0,212|| align=right|6,60|| align=right|3,718||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov